Pin-hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Binzhou (ort), Shandong, 
 Binzhou (häradshuvudort), Heilongjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar